Cymatium rehderi är en snäckart som beskrevs av A. H. Verrill 1950. Cymatium rehderi ingår i släktet Cymatium och familjen Ranellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
rehderi